Obi, német áruházlánc
obi, hagyományos japán selyemöv